Diese Liste gibt alle Sieger der von der Mid-American Conference ausgetragenen Wettbewerbe an.

Baseball 
Die Baseballsaison beginnt im Februar und endet im Mai mit einem Conferencetournament im All Pro Freight Stadium in Avon, Ohio.

* Vor der Einführung eines Conferencetournaments wurde bei Gleichstand ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Basketball (Männer) 
Seit 1980 endet die Saison mit einem Conferencetournament, welches jährlich im März in der Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio ausgetragen wird.

* Vor der Einführung eines Conferencetournaments wurde bei Gleichstand ein Entscheidungsspiel ausgetragen

Basketball (Frauen) 
Seit 1982 endet die Saison mit einem Conferencetournament. Dieses wird seit 2001 in der Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio ausgetragen.

Crosslauf (Männer)

Crosslauf (Frauen)

Feldhockey

Football 
Die Footballsaison beginnt im September und endet im November oder Dezember mit dem MAC Championship Game. Von seiner Einführung bis 2003 wurde es beim Divisionsieger mit der besseren Bilanz ausgetragen, seit 2004 im Ford Field in Detroit.

Golf (Männer) 
Das Conferencetournament wird jährlich im Mai ausgetragen.

Golf (Frauen) 
Das Conferencetournament wird im jährlich im April ausgetragen.

Gymnastik

Fußball (Männer)

Fußball (Frauen)

Softball

Schwimmen und Tauchen (Männer)

Schwimmen und Tauchen (Frauen)

Tennis (Männer) 

|-
|1978
|Miami
|
| Miami
| 
|-
|1977
|Miami
|
| Miami
| 
|-
|1976
|Miami
|
| Miami
| 
|-
|1975
|Miami
|
| Miami
| 
|-
|1974
|Miami
|
| Miami
| 
|-
|1973
|Toledo
|
| Toledo
| 
|-
|1972
|Miami
|
| Miami
| 
|-
|1971
|Toledo
|
| Toledo
| 
|-
|1970
|Toledo
|
| Toledo
| 
|-
|1969
|Toledo
|
| Toledo
| 
|-
|1968
|Toledo
|
| Western Michigan
| 
|-
|1967
|Toledo
|
| Toledo
| 
|-
|1966
|Toledo
|
| Toledo
| 
|-
|1965
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1964
|Bowling Green, Miami, Western Michigan
|
| Bowling Green
| 
|-
|1963
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1962
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1961
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1960
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1959
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1958
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1957
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1956
|Miami, Western Michigan
|
| Miami
| 
|-
|1955
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1954
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1953
|Miami
|
| Miami
| 
|-
|1952
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1951
|Cincinnati
|
| Cincinnati
| 
|-
|1950
|Western Michigan
|
| Western Michigan
| 
|-
|1949
|Cincinnati
|
| Cincinnati
| 
|-
|1948
|Cincinnati
|
| Cincinnati
| 
|-
|1947
|Cincinnati
|
| Cincinnati
| 
|}

Tennis (Frauen)

Leichtathletik (Halle, Männer)

Leichtathletik (Halle, Frauen)

Leichtathletik (Männer)

Leichtathletik (Frauen)

Volleyball

Ringen

Einzelnachweise 

Mid-American Conference
Liste (Sportveranstaltungen)